Чемпионат Европы по дзюдо 1951 года проходил в Париже (Франция) 6 декабря.

Медалисты

Медальный зачёт

Ссылки 
 
 

Спорт во Франции в 1951 году
1951
Декабрь 1951 года
Международные спортивные соревнования в Париже
События 6 декабря
Чемпионаты Европы в 1951 году
Чемпионаты Европы во Франции
Международные соревнования по дзюдо во Франции